Slag bij Sandwich (1217), een zeeslag tijdens de Eerste Baronnenoorlog;
 Slag bij Sandwich (1460), een zeeslag tijdens de Rozenoorlog.